Ляховка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ляховка — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Ляховка — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Ляховка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Ляховка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Ляховка — деревня в Любанском районе Минской области.
 Ляховка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.
 Ляховка — исторический район в Минске.

Россия 
 Ляховка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Ляховка — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Ляховка — село в Барышском районе Ульяновской области.
 Ляховка — село в Майнском районе Ульяновской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Ляховка — упразднённое село в Ленинском районе.